Prospect Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prospect Heights (Colorado)
 Prospect Heights (Illinois)
 Prospect Heights (New Jersey)
 Prospect Heights (New York)

Prospect Heights ist der Name folgender Stadtteile in den Vereinigten Staaten:

 Prospect Heights (Brooklyn)